Sengphachan Bounthisanh (Vienciana, 1 de junho de 1987), é um futebolista laociano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo SHB Champasak.

Carreira 
Aos 16 anos, ele fez sua estréia na liga com o FC Vientiane. Ele teve bom desempenho nas temporadas que jogou, e em 2013 se transferiu para o SHB Champasak.

Seleção 
Sengphachan Bounthisanh fez sua estréia pela Seleção de Laos de Futebol em 12 de novembro de 2006, em uma partida da fase de qualificação do Campeonato de Fútbol de la ASEAN contra Filipinas, que terminou com a vitória de Laos por 2 a 1.

Ligações externas 
Ogol
National Football Teams 
AFF Suzuki Cup 

Futebolistas do Laos